«Эйр Америка» () — американский кинофильм 1990 года режиссёра Роджера Споттисвуда с Мелом Гибсоном и Робертом Дауни-младшим в главных ролях.

Сюжет 
1969 год. Пилот Билли Ковингтон (Роберт Дауни-младший) теряет работу и соглашается работать на грузовую авиакомпанию «Эйр Америка» (реальная авиакомпания, принадлежащая ЦРУ США и служащая для обеспечения и прикрытия её тайных операций). Его напарник Джин Райэк (Мел Гибсон) не сразу предупреждает, что самолёты перевозят в Лаос наркотики и оружие. Но это идёт против принципов Билли.

В ролях 
 Мел Гибсон — Джин Райэк
 Роберт Дауни-младший — Билли Ковингтон
 Нэнси Трэвис — Коринна Ландро
 Кен Дженкинс — майор Дональд Лемонд
 Дэвид Маршалл Грант — Роб Диль
 Лейн Смит — сенатор Дэвенпорт
 Арт Лафлёр — Джек Нили
 Нед Эйзенберг — Ник Пирелли
 Маршалл Белл — Кью. Ви.
 Дэвид Бове — Сондерс
 Берт Квук — генерал Лу Сун
 Майкл Дудикофф — генерал Ли'' (в титрах не указан)

Ссылки 

 Air America Association web site
 Online Archive Materials about Air America in the Vietnam Archive at Texas Tech
 Air America — Roll of honour and images.
 

Фильмы США 1990 года
Бадди-муви США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 1990 года
Комедийные боевики
Фильмы о Второй Индокитайской войне
Фильмы о лётчиках
Фильмы на английском языке
Фильмы Carolco Pictures
Фильмы TriStar Pictures